L'expression Oscars du cinéma 1962 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1962 et honorait des films sortis en 1961.

Pour les films sortis en 1962 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1963.